— манга японского автора Фудзио Акацуки, публиковавшаяся в журнале Weekly Shonen Sunday с 1962 по 1969 год. По мотивам манги было снято три аниме-сериала: в 1966 на студии Studio Zero, а в 1988 и 2015 годах на студии Pierrot. В 1964 году Osomatsu-kun получила премию издательства Shogakukan. Она принесла популярность Акацуке.

Главными героями первой части манги являются шестеро близнецов семьи  — лидер и лучший боец Осомацу, аккуратный Карамацу, умный, но эгоистичный Тёромацу, честный и сильный Итимацу, самый добрый из братьев Дзюсимацу и беззаботный Тодомацу. Каждому 10 лет, все они учатся в пятом классе. В более поздних главах автор начинает уделять больше внимания другим персонажам, в частности, соперникам братьев.

В сериале 2015 года братья становятся безработными дылдами, всё так же сидящими на шее родителей.

Общего сюжета как такового нет, действие состоит из коротких слабо связанных новелл.

Персонажи

Семья Мацуно

Близнецы 
  — самый старший из братьев, лидер близнецов. Является лучшим бойцом среди них. Стал типичным сарариманом (служащим) и не состоит в браке. Его имя происходит от слова , что в переводе означает хромой или плохо подготовленный.
 В «Osomatsu-san» — самый обычный из братьев. Внешне почти не изменился по сравнению с 10-летней версией, часто улыбается. Ради удовольствия ходит в пачинко и на лошадиные скачки. Часто поступает эгоистично, действуя братьям на нервы. Несмотря на всю безответственность и другие его плохие качества, он прекрасный старший брат. Характерный цвет — красный. Шестое место среди популярных персонажей этого аниме.

  — второй по старшинству брат. Аккуратен. Женился на дочери бакалейщика. Его имя происходит от слова , что означает лиственница.
 В «Osomatsu-san» — самый крутой из братьев. Его отличительная черта лица — широкие брови. Пытается выглядеть круто на людях и часто носит тёмные треугольные очки, кожаный пиджак, одежду с блестками. Из-за этого братья часто игнорируют его. Характерный цвет — синий. Второе место среди самых популярных персонажей этого аниме.

  — третий брат. Умный, но эгоистичный. Стал офицером полиции.
 В «Osomatsu-san» — самый серьезный и разумный из братьев, но при этом и самый влюбчивый. Отаку, любит айдолов. В отличие от братьев, старается найти работу. Его отличительные черты — рот треугольной формы, маленькие зрачки и отсутствие хохолка на затылке. Характерный цвет — зелёный. Четвёртое место среди самых популярных персонажей этого аниме.

  — четвёртый брат. Очень честный и сильный. Стал президентом компании после того, как женился на дочери своего предшественника. Его имя происходит от слова , что означает рисунок в клетку.
 В «Osomatsu-san» — самый мрачный и замкнутый из братьев. Его отличительные черты — полуприкрытые глаза, большие зрачки и лохматые волосы. Единственный персонаж, что не носит носки и надевает шлёпки. Любит кошек. Характерный цвет — фиолетовый. Самый популярный персонаж из этого аниме.

  — пятый по старшинству брат. Самый добрый среди близнецов, что является самой большой его слабостью. Стал врачом.
 В «Osomatsu-san» — самый активный из братьев. Витающий в облаках счастливый дурачок. Любит бейсбол. Отличительные черты — широко открытый рот и один хохолок на затылке вместо двух. Характерный цвет — жёлтый. Третье место среди самых популярных персонажей этого аниме.

  — шестой и самый младший среди братьев. Очень беззаботный. Стал работать в рыбном магазине. Его имя происходит от слова  — другое название пихты твёрдой в японском языке.
 В «Osomatsu-san» — самый умилительный из братьев (чем иногда пользуется в корыстных интересах). Популярен среди девушек и наиболее приближен к социуму, чем остальные братья. Также имеет прозвище . Его отличительные черты — маленький рот и большие зрачки. Характерный цвет — розовый. Пятое место среди самых популярных персонажей этого аниме.

Родители 
  — отец близнецов. Как правило, братья называют его  — папа.
  — мать близнецов. Обычно братья называют её  — мама.

 Будучи взрослыми, близнецы продолжают жить с родителями, которые разочарованы в том, что их дети не могут устроиться на работу. Мацудзо и Мацуё пытались развестись после ссоры, но сыновьям удалось оставить все как было.

Прочие 
  — стильно одевающийся, но нигде не работающий высокомерный щеголь. Любит причислять себя к французам (для чего отрастил меленькие усики), хотя сам во Франции никогда не был. Внешне выделяется тремя выдающимися далеко вперед зубами верхней челюсти. Обычно заканчивает предложения словом . В прошлом вместе с Тибитой часто пытались насолить семье Мацуно.
  — коротышка, владеющий передвижной лавкой, где кормит посетителей одэном. Часто конфликтует с близнецами из-за того, что те не хотят ему платить.
  — миниатюрная девушка, главная красавица в квартале, дочь владельцев рыбьей лавки. В неё влюблены все шестеро братьев, хотя ей они не интересны. Изо всех сил старается стать популярной, в чём её всячески поддерживают близнецы.
  — мелкий тугодумный приятель близнецов, которому прямо в темечко забит флажок Японии. В сериале «Osomatsu-san» неведомым образом сказочно разбогател, но сохранил детскую наивность.
  — тучный мужик в огромных штанах, в которых может обнаружиться всё, что угодно. Концентратор для пошлого и грязного юмора.
  — прожорливый тип с огромной пастью, занятый непонятно чем и обнаруживающийся где попало. Получил прозвище за то, что любит заканчивать предложения междометием даён (а чаще всего только этим словом и ограничивается).
  — кошачий айдол, от которой фанатеет Тёромацу. Соперничает с Тотоко.
  — таинственный низкорослый мужчина, который часто появляется из ниоткуда в качестве шутки.
  — «седьмой брат Мацуно», рожденный из добрых качеств и поступков близнецов. Его любят все за исключением самих шестерняшек.
  — «восьмой брат Мацуно», рожденный из злых качеств близнецов.
  — в отличие от остальных братьев живет в «настоящем» мире и отличается более реалистичной рисовкой. Он живет один, а остальные братья существуют для него лишь в его воображении.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Osomatsu-kun
 Osomatsu-kun на сайте Studio Pierrot
 Osomatsu-kun на сайте Animax
 Официальный сайт Osomatsu-san
В базах данных
 
 Рецензии
 Рецензия первого сезона аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия второго сезона аниме-сериала на сайте Anime News Network.